Brocken (althochdt. broccho ‚Abgebrochenes‘) steht für:
 Felsblock, größere Lockergesteinskomponente
 Köder, in der Jägersprache

Berge:
 Brocken (1141,2 m), höchster Berg im Harz, nahe Wernigerode, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Brocken (Südgeorgien) (610 m), Berg auf Südgeorgien im Südatlantik
 Brockenberg, Brochenberg oder gebrochener Berg (lat. fractus mons) ist ein altertümlicher Name des Pilatus

Sonstiges:
 Sender Brocken, Funkturm auf dem Berg Brocken, siehe Sendeanlagen auf dem Brocken
 Radio Brocken, privater Radiosender aus Sachsen-Anhalt
 Harter Brocken, eine ARD-Krimi-Reihe

Siehe auch:
 
 Kleiner Brocken
 Brokken
 Brocke